Gasthaus zum Rössle steht für:

 Gasthaus zum Rössle (Biberach)
 Gasthaus zum Rössle (Hirschlanden)
 Gasthaus zum Rößle (Schelklingen)
 Gasthof Rössle (Schwabbach)
 Gasthaus Rössle (Trillfingen)